Eerste klasse (1906/1907) był 12. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Union St-Gilloise.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1906 w Belgii
1906 w piłce nożnej
1907 w Belgii
1907 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii

en:1906–07 Belgian First Division
it:Campionato di calcio belga 1906-1907